SanB steht für:
 SanB, Ausbildungsgrad des Sanitäters
 Der Sanierungsberater, deutsche Zeitschrift

Abkürzung